aranżer – osoba tworząca aranżację
 aranżer – inaczej keyboard